Acreichthys är ett släkte av fiskar. Acreichthys ingår i familjen filfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Filfiskar
Acreichthys